Shout at the Devil е втори студиен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Албумът носи голям успех на групата и тя се утвърждава като една от най-продаваните през 1980-те. Синглите Looks That Kill и Too Young to Fall in Love стават хитове. Заглавието и обложката на албума, която е с пентаграм, предизвикват възмущение веднага след излизането му. Християнски и консервативни групи твърдят, че групата насърчава слушателя да почита сатаната. Популярността на албума води до възникването на „хеър метъл“ движението от 1980-те.

Състав 
 Винс Нийл – вокали
 Мик Марс – китара
 Ники Сикс – бас
 Томи Лий – барабани

Песни

Позиции в класациите

Албум

Сингли

Сертификати

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1983 година